Ватник:
 Ватник — стёганая ватная куртка, предмет специальной одежды.
 Ватник — политическое прозвище.